

Каламес — місто, штат Айова
 Каламес — місто, штат Вісконсин